Germania
 Bayerbach – comune del Rottal-Inn, Baviera
 Bayerbach bei Ergoldsbach – comune del circondario di Landshut, Baviera